Steinhorst kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Steinhorst, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Steinhorst, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,